Günter Weber ist der Name folgender Personen:

* Günter Weber (Politiker) (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Weber (Fußballspieler) (* 1952), deutscher Fußballspieler